João, o Diácono (século V), ca. 500
 João, o Diácono (cronista egípcio), ca. 768, monge
 João, o Diácono (morto antes de 882), conhecido como "João, o Diácono de Roma"
 João, o Diácono (historiador napolitano), m. depois de 910
 João, o Diácono (cronista veneziano), m. depois de 1008
 João, o Diácono (escritor bizantino), fl. século XI
 João, o Diácono de Latrão, fl. século XII

Desambiguações de antropônimos